

Film 
 Il libro della giungla (Jungle Book) – film diretto da Zoltán Korda (1942)
 Jungle Book: Lost Treasure – film diretto da Michael McGreevey (1998)
 Jungle Book: Rikki-Tikki-Tavi to the Rescue – film d'animazione diretto da Rick Ungar (2006)

Videogiochi 
 Jungle Book – videogioco del 1996

Pagine correlate 
The Jungle Book